De IndyCar Series 2012 was het zeventiende kampioenschap van de IndyCar Series. Het kampioenschap ging van start op 25 maart 2012 op het stratencircuit van St. Petersburg. De 96e Indianapolis 500 werd gehouden worden op 27 mei 2012 en werd gewonnen door Dario Franchitti. Het kampioenschap werd gewonnen door Ryan Hunter-Reay. Het was de eerste titel voor Hunter-Reay en de eerste titel voor een Amerikaan in zes jaar tijd.

Vanaf dit jaar trad het nieuwe Iconic Plan in werking waardoor het oude Dallara-chassis uit 2003 en de oude Honda-motoren buiten gebruik gesteld werden. Het nieuwe DW12 chassis dat vanaf 2012 gebruikt werd, werd vernoemd naar de in 2011 verongelukte Dan Wheldon. Verder hadden de teams de mogelijkheid om tussen verschillende motorenleveranciers te kiezen. Enkele jaren werd er uitsluitend gereden met Honda-motoren, maar vanaf 2012 konden de teams kunnen kiezen tussen Honda, Chevrolet en Lotus. De invoering van het zogenaamde "Aero Kit"-pakket, waarbij wagens grondig konden worden bijgesteld, werd met een jaar uitgesteld tot 2013.

Vier races kregen geen plaats meer op de kalender, namelijk de races op de Twin Ring Motegi, de Kentucky Speedway, de New Hampshire Motor Speedway en de Las Vegas Motor Speedway. Danica Patrick maakte in 2012 definitief de overstap naar de NASCAR Nationwide Series en kwam in 2012 niet meer aan de slag in de IndyCar Series. De plaats om haar te vervangen bij Andretti Autosport was voorzien voor Dan Wheldon, maar hij verongelukte tijdens de laatste race van 2011 en de plaats werd ingenomen door James Hinchcliffe.

Het team van Newman/Haas Racing nam niet deel aan het kampioenschap. Op 1 december 2011 maakte het team bekend zich terug te trekken uit de serie, in verband met financiële problemen. Op 13 juni 2012 werd bekendgemaakt dat de geplande race op het stratenrace in Qingdao afgelast werd en werd het aantal races op de kalender teruggebracht van zestien naar vijftien.

Twee ex-Formule 1-coureurs debuteerden in de IndyCar Series, Jean Alesi reed de Indianapolis 500 voor Fan Force United, maar moest de wedstrijd vroeg verlaten omdat de Lotus-motor niet snel genoeg was. Rubens Barrichello reed veertien races voor KV Racing en finishte op een twaalfde plaats in het kampioenschap.

Kalender

Teams en rijders
Alle teams zullen gaan rijden met een Dallara "IndyCar Safety Cell" chassis en aerokits. Ook zal elk team, net als de voorgaande jaren, gebruik gaan maken van Firestone banden.

Races

Eindstand

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 2012